Чепиль - фамилия:

 Чепиль, Мария Васильевна (род. 1970) — советская и украинская спортсменка; Мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.
 Чепиль, Яков Антонович (1937—2011) — епископ Русской Православной Церкви; митрополит Вятский и Слободской.

См. также 
 Чепель